Voigt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Siegmund Voigt
 Joachim Johann Otto Voigt